Dieser Artikel behandelt die Dänische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Dänemark setzte sich in der 1. Runde gegen die Schweiz durch und zog in die entscheidende 2. Runde ein. Dort kam man gegen Rumänien zu zwei Siegen, welches die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München bedeutete.

1. Runde

2. Runde 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach zwei Siegen gegen Brasilien und dem Iran im letzten Spiel gegen den Titelverteidiger Ungarn um den Gruppensieg, den die Ungarn erreichten. In der Zwischenrunde startete man mit einem Unentschieden gegen den späteren Olympiasieger Polen, dem man einen Sieg gegen Marokko folgen ließ. Dadurch ging es im letzten Spiel gegen die Sowjetunion um den zweiten Platz in der Gruppe, der zum Spiel um Platz 3 berechtigte. Nach einer klaren Niederlage schloss man die Gruppe als Dritter ab und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe 3) 

|}

Zwischenrunde (Gruppe B) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Dänemark
Dänische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972